

Carriera 
Elina Avanesjan ha vinto 4 titoli in singolare e 9 titoli nel doppio nel circuito ITF in carriera. Il 25 luglio 2022, ha raggiunto il best ranking in singolare raggiungendo la 122ª posizione mondiale e l'1 agosto 2022l la 306ª posizione in doppio.

Statistiche ITF

Singolare

Vittorie (4)

Sconfitte (7)

Doppio

Vittorie (9)

Sconfitte (7)

Altri progetti

Collegamenti esterni